Johann Christian Erxleben ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Polycarp Erxleben (1744–1777), deutscher Naturwissenschaftler
 Johann Heinrich Christian Erxleben (1753–1811), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Christian Erxleben (1697–1759), Diakon, Ehemann von Dorothea Christiane Erxleben